Andropogon distachyos var. hirtus  puede referirse a la:
descrita por (L.) Koeler de 1802 es la Hyparrhenia hirta descrita por Stapf 
descrita por Chiov. de 1912 es la Andropogon distachyos de L.

Referencias